Antequera Santa Ana puede hacer referencia a:

Una zona del municipio de Antequera.
La estación de Adif de alta velocidad de Antequera-Santa Ana.